Сидиро́кастрон ( — «Железная крепость») — малый город в Греции. Расположен на высоте 105 м над уровнем моря, к северо-востоку от города Ираклия и к северо-западу от города Сере, на левом берегу реки Стримон, на Сересской равнине, к востоку от озера Керкини. Административный центр общины Синдики в периферийной единице Сере в периферии Центральная Македония. Население 5177 человек по переписи 2011 года.

В церковном отношении — центр Сидирокастронской митрополии Константинопольской православной церкви. Митрополитом с 2001 года является Макарий (Филофеу).

В Сидирокастроне находятся лечебные геотермальные источники.

История 
В Османской империи город именовался Демирхисар (Демир-Хиссар, Демир-Гиссар, Демир-Иссар, Демир-шар, ). Славянское название города — Валовиште или Валовища.

Сообщество 
Сообщество Сидирокастрон () создано в 1920 году (). В сообщество входит 7 населённых пунктов. Население 5693 человек по переписи 2011 года. Площадь 127,75 квадратных километров.

Население

Примечания 

Сере
Города Греции